Ґакон:
 Жюль Ґакон (1847—1914) — французький політик.
 Клод Ґакон (нар. 1931) — швейцарський есперантист і педагог; почесний член Всесвітньої асоціації есперанто.
 Франсуа Ґакон (1667—1725) — французький поет-сатирик і перекладач.
 Марі Арманд Жанна Ґакон-Дюфур (1753—1835) — французька письменниця та економіст.

Див. також 
 Гакон